Honoré Balzac, nom de naissance d'Honoré de Balzac (1799-1850)
 Honoré Balzac, un des noms de plume de Boris Vian (1920-1959)

Nom de plume